Suosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Suosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,94, long 27,67), 
2. Suosaari (ö i Kuhmois, Höyläsjärvi),  (0 ha)
3. Suosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,61, long 26,53),  (4 ha)
4. Suosaari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland),  (4 ha)
5. Suosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (1 ha)
6. Suosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,98, long 27,35),  (1 ha)
7. Suosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,01, long 27,15), 
8. Suosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,91, long 27,40),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar